Der goldene Schuss steht für:
 Der goldene Schuß, Fernsehshow der 1960er Jahre
 Der goldene Schuss (Laurence Gough), Roman von Laurence Gough
 Der goldene Schuss (Scherfling), Kriminalroman von Gerhard Scherfling

Siehe auch:
 Goldener Schuss, eine tödliche Überdosis Drogen